L’allée couverte d'Enez-Vihan est située à Pleumeur-Bodou dans le département français des Côtes-d'Armor.

Localisation 
L'édifice est situé à la pointe sud-ouest de l'îlot d'Enez-Vihan.

Description 
Le monument mégalithique n'est pas clairement identifié, il pourrait s'agir d'une petite allée couverte ou d'une sépulture à entrée latérale. Il a été endommagé par les anciennes exploitations granitières. Son emplacement et la végétation qui recouvre l'îlot ne facilitent pas son étude.

Notes et références

Articles connexes 
 Sites mégalithiques des Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou
Enez Vihan